Трка на 400 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржан је 6., 7. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. бранила је Алисон Филикс из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовале су 49 атлетичарки из 32 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Мари Жозе-Перек || 
| 48,25 
| Атланта, САД
| 29. јули 1996.
|-
| Светски рекорд
| Марита Кох || 
| 47,60
| Канбера, Аустралија 
| 6. октобар 1985.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Јармила Кратохвилова || 
| 47,99
| Хелсинки, Финска
| 10. август 1983.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Алисон Филикс
| 
| 49,65
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. јул 2017.
|-
| Европски рекорд
| Марита Кох || 
| 47,60
| Канбера, Аустралија 
| 6. октобар 1985.
|-
| Северноамерички рекорд
| Сања Ричардс-Рос || 
| 48,70
| Атина, Грчка
| 16. септембар 2006.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Ксимена Рестрепо || 
| 49,64
| Барселона, Шпанија
| 5. август 1992.
|-
| Афрички рекорд 
| Фалилат Огункоја || 
| 49,10
| Атланта, САД
| 29. јул 1996.
|-
| Азијски рекорд
| Ма Југин || 
| 49,81| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Кети Фриман || 
| 48,63| Атланта, САД
| 29. јул 1996.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године у 11:55 (1), 12:04 (2), 12:13 (3), 12:22 (4), 12:31 (5) и 12:40 (6). У квалификацијама су учествовале 49 атлетичарке, подељене у 6 групе. У финале су се пласирале по три првопласиране из група (КВ) и шест на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. августа 2017. године у 20:55 (1), 21:03 (2) и 21:11 (3). У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
Такмичење је одржано 9. августа 2017. године у 21:50 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном